Tähtvere (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Tähtvere (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Tartu